Die Slovenska Nogometna Liga 1991/92 war die erste Spielzeit der höchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball seit der Unabhängigkeit von Jugoslawien. Sie begann am 18. August 1991 und endete am 21. Juni 1992.

Meister wurde NK Olimpija Ljubljana. Das Team qualifizierte sich für die Champions League. Nach überstandener Vorrunde scheiterte man in der 1. Runde am AC Mailand.

Vereine

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Kreuztabelle

Torschützen

Einzelnachweise 

1991
Fußballsaison 1991/92